Сан Хуан Дос има више значења:

 Сан Хуан Дос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуан Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Дос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Дос (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Дос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуан Дос (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хуан Дос (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хуан Дос (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику